Mackowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mackowsky (1871–1938), deutscher Kunsthistoriker
 Siegfried Mackowsky (1878–1941), deutscher Landschaftsmaler
 Walter Mackowsky (1876–?), deutscher Architekt und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Machowski
 Makovsky
 Makowski
 Makowsky